Podsavezna nogometna liga Rijeka (također i kao Riječka podsavezna liga, Liga Riječkog nogometnog podsaveza, V. zona Hrvatske) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1954./55.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Orijent" iz Rijeke.

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Kvalifikacije za 2. liga 1955./56. 

</small>

Povezani članci 
 Hrvatsko-slovenska liga 1954./55.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Izidor Mativinović: Pola stoljeća "Orijenta", Rijeka, 1970., UDK: 796.332:061.2(497.5 Rijeka)"1919/1969"(067.5), str. 172–173.
 Oskar Valenčić, Slavko Gržinić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 62–68. 
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 58–60.  
 Niko Cvjetković: SD "Borac" Bakar : 1920-1990., Bakar, 1990., UDK:796(497.13 Bakar)"1920/1990", str. 147–151. 
 Petar Pavlić: Crikvenička nogometna kronika : naših '90 let, Crikvenica, 2009., UDK: 796.332(497.5), str. 55–58, 208. 
 Juraj Katalinić: Nogometni klub "Ogulin" : 1932. – 2012. : 80 godina, Ogulin, 2012., , str. 26. 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 56–58.
 Marinko Lazzarich, Neka Bude Orijent 1919. – 2019., str. 354.
 

1954-55 
Rijeka-1
1954-55 Rijeka